Молочки — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Молочки — деревня в Пружанском районе Брестской области.
 Молочки — деревня в Хойникском районе Гомельской области.
 Молочки — деревня в Новогрудском районе Гродненской области.

Украина 
 Молочки — село в Чудновском районе Житомирской области.
 Молочки — село в Репкинском районе Черниговской области.